Une magicienne est une personne pratiquant la magie. Par extension, on utilise également ce terme pour désigner une prestidigitatrice (ou illusionniste), c'est-à-dire une personne usant d'artifices pour donner l'illusion d'actes de magie, et faisant généralement commerce de ses talents par l'organisation de spectacles.

Autres
Magicienne, sous-famille d'orthoptères de la famille des Tettigoniidae ;
Magicienne (1778), une frégate française de 1778 à 1781, puis britannique jusqu'en 1810.
Magicienne (1823), une frégate française de 40 canons qui a participé à l'expédition d'Alger en 1830.

Voir aussi 
 Sorcière